

Geografia
 Görlitz – città tedesca situata nello stato federale della Sassonia
 Görlitz – denominazione tedesca di Gorlice, città polacca del voivodato della Piccola Polonia
 Circondario di Görlitz – circondario della Sassonia, in Germania

Persone
 Andreas Görlitz – ex calciatore tedesco
 Elisabetta di Görlitz – nobildonna tedesca
 Emil Görlitz – calciatore polacco
 Giovanni di Görlitz – duca tedesco
 Michael Görlitz – calciatore tedesco